Parachipteria är ett släkte av kvalster. Parachipteria ingår i familjen Achipteriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Parachipteria